Флаг Давлекановского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней красного цвета шириной 1/3 ширины полотнища, на которой три ветряные мельницы белого цвета с лопастями зелёного цвета в ряд, и нижней зелёного цвета в центре которой стоящий и обернувшийся от древка конь белого цвета».

Обоснование символики 
История города Давлеканово и одноимённого района связана с развитием земледелия и мукомольной промышленности. Центральная фигура флага — серебряный конь ярко отражает историческое прошлое и настоящее Давлекановского края. В ходе археологических раскопок в районе была обнаружена стоянка древнейшего человека и самые древние останки лошади, датирующиеся рубежом VII—VI тысячелетия до нашей эры, что говорит о занятии земледелием ещё в доисторическое время.

Серебряный конь — символ отваги, верности, самоотверженности, трудолюбия.

Древний род занятий местных жителей — земледелие получило дальнейшее развитие, превратив Давлеканово к концу XIX века в крупнейший центр хлеботорговли Уфимской губернии. Особую роль сыграли в истории района также первые крупяные мельницы, построенные в 1906—1915 годах. Мукомольное дело, начатое прадедами, совершенствовалось из года в год и остаётся почётным и сегодня. Поэтому во главе флага изображены мельницы, олицетворяющие преемственность поколений, вечность труда хлебороба.

Серебряный цвет мельниц — символ совершенства, мудрости, благородства и чистоты.

Основной цвет полотнища флага — зелёный символизирует типчаково-ковыльную степь. Перистый ковыль, произрастающий исключительно в давлекановских степях повышает вкусовые и целебные качества уникального напитка — кумыса. Как известно, местное население занималось коневодством, кумысоделием. В башкирские деревни на кумысолечение приезжали даже из центральных губерний России. Зелёный цвет также символизирует изобилие, плодородие, радость, покой и мир.

Красный цвет — символ любви, верности к родной земле, к отчему дому.

Примечания 

Флаг Давлекановского района
Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением мельницы